Jabłoński (forma żeńska: Jabłońska, w liczbie mnogiej: Jabłońscy) – polskie nazwisko, które nosi ponad 50 tysięcy osób. Pierwsza wzm. w 1400 r. od nazw miejscowych Jabłonna, Jabłonie (kilka wsi).

Rody szlacheckie 
Nazwisko Jabłoński nosiło kilkanaście rodów szlacheckich. Byli to Jabłońscy herbu: Bończa, Dąbrowa, Drogomir, Jasieńczyk, Jastrzębiec, Jelita, Junosza, Kotwica, Poraj-Jasieńczyk, Samson, Sas, Senniki, Suchekomnaty i Topór. Jeden z rodów używał herbu własnego – Jabłoński.

Ludzie noszący to nazwisko 

 Adolf Jabłoński – zesłaniec, pamiętnikarz, powstaniec styczniowy, działacz patriotycznych organizacji krośnieńskich
 Aleksander Jabłoński – polski fizyk
 Aleksandra Jabłońska – polska judoczka
 Andrzej Jabłoński – pasjonat sportów walki i fotografii; trener/prezes zawierciańskiego klubu Musubi
 Antoni Jabłoński (ujednoznacznienie)
 Arkadiusz Jabłoński – polski muzyk, kompozytor, wokalista, gitarzysta i autor tekstów, a także producent muzyczny
 Artur Jabłoński – polski dziennikarz, samorządowiec, prezes zarządu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, starosta pucki
 Bolesław Jabłoński (ujednoznacznienie)
 Bronisław Jabłoński – polski agrotechnik, wieloletni nauczyciel akademicki i rektor Akademii Rolniczej we Wrocławiu w latach 1984–1986
 Daniel Jabłoński – duchowny protestancki, senior Jednoty Braci Czeskich
 Dariusz Jabłoński (ujednoznacznienie)
 Edward Jabłoński (ujednoznacznienie)
 Franciszek Jabłoński (1964 -) – duchowny archidiecezji gnieźnieńskiej
 Grzegorz Jabłoński (ujednoznacznienie)
 Henryk Jabłoński  (ujednoznacznienie)
 Izydor Jabłoński – malarz krakowski, profesor Krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych, przyjaciel i biograf Jana Matejki
 Jakub Jabłoński  (ujednoznacznienie)
 Jan Jabłoński  (ujednoznacznienie)
 Jerzy Jabłoński (ujednoznacznienie)
 Jacek Jabłoński – mnich świętokrzyski, kronikarz, teolog
 Karol Jabłoński (ujednoznacznienie)
 Kazimierz Jabłoński – polski nauczyciel i działacz państwowy, wojewoda suwalski (1981–1990)
 Krzysztof Jabłoński (ujednoznacznienie)
 Maciej Jabłoński (ujednoznacznienie)
 Marcin Jabłoński (ujednoznacznienie)
 Michał Maria Ludwik Jabłoński – biskup Kościoła Starokatolickiego Mariawitów
 Marian Jabłoński – polski piłkarz, pomocnik; wieloletni piłkarz Cracovii
 Mieszko Jabłoński – polski malarz
 Mirosław Jabłoński (ujednoznacznienie)
 Piotr Jabłoński (ujednoznacznienie)
 Pius Jabłoński – nauczyciel, działacz społeczny, podczas II wojny światowej organizator tajnego nauczania
 Roman Jabłoński – lekarz
 Roman Jabłoński – wiolonczelista
 Ryszard Jabłoński (ujednoznacznienie)
 Stanisław Jabłoński – szlachcic, lekarz, polityk, włodarz Rzeszowa
 Stefania Jabłońska (1920–2017) – polska lekarka, dermatolog
 Tadeusz Jabłoński – pisarz i dziennikarz
 Tetiana Jabłońska – ukraińska malarka
 Wincenty Jabłoński (ujednoznacznienie)
 Witold Jabłoński (ujednoznacznienie)
 Władysław Jabłoński (ujednoznacznienie)
 Wojciech Jabłoński – muzyk rockowy, multiinstrumentalista; członek polskiego zespołu Kult
 Zbigniew Jabłoński (ujednoznacznienie)
 Zenon Jabłoński – matematyk związany z Uniwersytetem Jagiellońskim
Zuzanna Jabłońska - piosenkarka, finalistka pierwszej polskiej edycji The Voice Kids

Powstało wiele nazw topograficznych z rdzeniem jabłon-, m.in. Jabłońskie i Wola Jabłońska.

Zobacz też 
 Jeremy Yablonski – kanadyjski hokeista polskiego pochodzenia
 Jabłonski
 Steve Jablonsky – amerykański kompozytor

Przypisy

Bibliografia 
 Kazimierz Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków 2001

Linki zewnętrzne 
 Genealogia, J. Stankiewicz

Polskie nazwiska